Воздухоплаватель — неоднозначное слово, которое может означать:

 Воздухоплаватель или аэронавт — человек, занимающийся воздухоплаванием (аэронавтикой).
 
 Воздухоплаватель — советский художественный фильм, биографическая драма.